Источна Немачка је учествовала на 4. Европском првенству у дворани 1973. одржаном у Ротердаму, (Холандија), 10. и 11. марта.  У четвртом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Источне Немачке представљало је 27 спортиста (16 м и 11 ж) који су се такмичили у 15 дисциплина ( 9 мушке и 6 женских).

Са 15 освојених медаља (2 златне, 9 сребрних и 4 бронзане) Источна Немачка је у укупном пласману заузела  3. место од 16 земаља које су на овом првенству освајале медаље, односно 24 земље учеснице.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Источна Немачка је са 23 учесника у финалу заузела 1. место са 130  бодова, од 22 земље које су имале представнике у финалу,  односно само Данска и Исланд од земаља уучесница нису имале финалисте.

Учесници

Освајачи медаља (12)

Злато (2) 
 Франк Зибек — 60 м препоне
 Анели Ерхард — 60 м препоне

Сребро (9) 
 Манфред Кокот — 60 м
 Бено Штопс — 400 м
 Герхард Штоле — 800 м
 Макс Клаус — скок удаљ
 Герд Лохман — бацање кугле
 Петра Фогт — 60 м
 Валтруд Дич — 400 м
 Елфи Рост — 800 м
 Рита Гилдемајстер — скок увис

Бронза (4) 
 Клаус Петер Јустусс — 1.500 м
 Томас Мункелт, — 60 м препоне
 Ренате Зинах — 400 м
  Ирис Клаус — 1.500 м

Светски рекорди постигнути на ЕП 1973. у дворани 
Постигнути светски ремкорди су исторвемено европски рекорди и рекорди Европских првенстава.

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Источне Немачке после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Источнонемачки освајачи медаља после 4. Европског првенства 1970—1973.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1973 на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1973. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1973.
Источна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани